Bahnstrecke München–Lindau kann meinen:

 die Ausbaustrecke München–Lindau über Buchloe und Memmingen, bestehend aus
 der Bahnstrecke München–Buchloe,
 der Bahnstrecke Buchloe–Memmingen,
 der Bahnstrecke Leutkirch–Memmingen,
 dem Streckenabschnitt Leutkirch–Kißlegg der Bahnstrecke Herbertingen–Isny,
 der Bahnstrecke Kißlegg–Hergatz,
 dem Streckenabschnitt Hergatz–Lindau-Aeschach der Bahnstrecke Buchloe–Lindau und
 der Bahnstrecke Lindau-Aeschach–Lindau-Reutin, siehe Aeschacher Kurve
 die Verbindung München–Buchloe–Kempten–Lindau, bestehend aus
 der Bahnstrecke München–Buchloe und
 der Bahnstrecke Buchloe–Lindau